Раддо́н-е-Шапандю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на схід від Парижа, 75 км на північний схід від Безансона, 34 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 390 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 962,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Раддон-е-Шапандю на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Раддон-е-Шапандю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона